Nach Jerusalem ist der Titel von:

 Nach Jerusalem (Tankred Dorst), Drama aus dem Jahr 1994
 Nach Jerusalem (Dokumentarfilm), österreichischer Film von Ruth Beckermann aus dem Jahr 1991